Мемфис () — древнегреческое имя собственное.

 Мéмфис — древнегреческое название города на границе Верхнего и Нижнего Египта, крупнейшего политического, хозяйственного и культурного центра Древнего Египта (начало 3-го тыс. до н. э. — вторая половина 1-го тыс. н. э.).

 Мемфис — название нескольких городов в США:
 Ме́мфис — малый город на западе штата Алабама.
 Ме́мфис — малый город на юге штата Индиана.
 Ме́мфис — малый город на севере штата Миссисипи.
 Ме́мфис — город на севере штата Миссури.
 Ме́мфис — город в штате Мичиган.
 Ме́мфис — город, крупный экономический центр в штате Теннесси.
 Ме́мфис — город на севере штата Техас.
 Ме́мфис — административная единица в штате Флорида.

 Прочее:
 Memphis — американская подводная лодка типа «Лос-Анджелес».
 Факула Мемфис — палимпсест («кратер-призрак») на Ганимеде.
 Memphis, Tennessee — песня Чака Берри.
 Мемфис — поджанр хип-хопа.